Il singolare del torneo di tennis Riviera di Rimini Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Pablo Andújar che ha battuto in finale Werner Eschauer 3-6, 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Nicolas Devilder (secondo turno)
 Thierry Ascione (secondo turno)
 Werner Eschauer (finale)
 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)

 Federico Luzzi (semifinali)
 Paolo Lorenzi (secondo turno)
 Giorgio Galimberti (quarti di finale)
 Stéphane Bohli (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Riviera di Rimini Challenger 2006